Барку:

 Барку — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Барку — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку
 Барку — пересыхающая река в Австралии, левая составляющая реки Купер-Крик